Rudawka Jaśliska – nieistniejąca już wieś w Polsce. Leżała w Beskidzie Niskim, na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. Położona była w dolinie Jasiołki, pomiędzy Wolą Wyżną, a Jasielem.

Historia 
Pierwsza wzmianka o Rudawce pochodzi z 1579 r. i dotyczy przywileju, jaki Tomasz Rudawski otrzymał od biskupa przemyskiego Wojciecha Sobiejuskiego na lokację w dolinie Jasiołki wsi na prawie wołoskim. Wieś od początku należała do tzw. klucza jaśliskiego, będącego dobrami stołowymi biskupstwa przemyskiego. Była w tym kluczu najmłodszą (najpóźniej założoną) miejscowością i najmniejszą. Do 1914 r. należała do starostwa sanockiego, powiat sądowy Rymanów. Nigdy nie było tu cerkwi, a w latach międzywojennych wieś liczyła jedynie 22 gospodarstwa, zamieszkiwane prawie wyłącznie przez grekokatolików. Po II wojnie światowej ludność tę wysiedlono, a po zabudowaniach dawnej wsi pozostały już tylko ślady fundamentów.

Zabytki 
Przy drodze w dolinie cztery kamienne krzyże przydrożne. Jeden z nich, ufundowany w 1865 r. przez Petra i Pawła Steców, należy do najstarszych tego typu zabytków zachowanych w górskich wsiach Beskidu Niskiego.

Bibliografia 
 
 Krukar Wojciech, Kryciński Stanisław, Luboński Paweł, Olszański Tadeusz A. i in.: Beskid Niski. Przewodnik, wyd. II poprawione i aktualizowane, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 2002, ;

Linki zewnętrzne 
 
Jaśliska (gmina)